Museo de la Palabra, puede hacer referencia a:

Museo de la Palabra (1959), museo uruguayo.
Museo de la Palabra (2009), museo español.
Museo de la Palabra y la Imagen (1999), museo salvadoreño.